Le sisaala tumulung est une langue gour du groupe de langues sisaala, parlée au Ghana.

Écriture

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Ghana

Liens externes 
 
 
 
 

 

Langue au Ghana
Langue gour
Inventaire de langues